Лейциновая застёжка-молния (также лейциновая застёжка, лейциновая молния, ) — тип белковой структуры, белковый мотив. Часто встречается в ДНК-связывающих факторах транскрипции.

В лейциновой застёжке аминокислота лейцин находится приблизительно в каждом 8-м положении альфа-спирали, в результате чего лейциновые остатки оказываются на одной её стороне, образуя амфипатическую спираль, в которой одна сторона обладает гидрофобными свойствами. Лейциновая застёжка образует димерный белок благодаря связыванию двух параллельных альфа-спиралей подобно застёжке-молнии (отчего так названа).

См. также 
 Цинковый палец

Ссылки 
 Белковый домен лейциновая молния
 Сверхвторичная структура белков

Белковые домены
Белковые структурные мотивы
Сворачивание белка